Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 293001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 22 września 2003 do 15 października 2007. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

293001-293100

293101-293200

293201-293300

293301-293400

293401-293500

293501-293600

293601-293700

293701-293800

293801-293900

293901-294000

Przypisy 

Lista planetoid 293001-294000